Бузуны — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Бузуны — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Бузуны — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Бузуны — деревня в Несвижском районе Минской области.